Bonpland puede referirse a:

 Aimé Bonpland, naturalista francés, conocido en Hispanoamérica como Amadeo Bonpland o Amado Bonpland;
 Bonpland, localidad de la Provincia de Misiones, Argentina;
 Bonpland, localidad de la Provincia de Corrientes, Argentina.